Иван Терентьевич Бурсов (19 декабря 1927, Климовичи — 2019, Москва) — русский советский детский поэт, переводчик. Член Союза писателей СССР с 1964 года.

Биография 
Родился в 1927 году в городе Климовичи Могилёвской области Белорусской ССР, в семье военнослужащего.

Работал сцепщиком вагонов на Челябинском металлургическом комбинате (1945—1952), составителем поездов на Минском тракторном заводе (1953—1957).

Дебютировал как поэт в 1953 году с публикацией в газете «Сталинская молодежь».

В 1962 году закончил Литературный институт имени А. М. Горького. Член Союза писателей СССР с 1964 года.

В 1962—1964 годах — редактор отдела прозы журнала «Неман».

Переехал в Москву, работал в издательстве «Молодая гвардия», помогал белорусским литераторам пробиваться на страницы всесоюзных журналов и печататься в центральных издательствах.

Жил в московском доме по ул. Твардовского, 23.

Умер в 2019 году.

Творчество 
Автор стихов для детей и детских сказок.

Свои стихи писал на русском языке, при этом много переводил на русский язык виднейших белорусских поэтов. 

Переводы составили сборники «Шаги» (2011) и «Дыхание времени» (2016), в последнем отдал должное белорусским поэтам, не вернувшимся с войны.
Труд, который проделал Иван Терентьевич Бурсов, под силу целому институту. Переводы Ивана Терентьевича по самому высокому счету уникальны: в них сочетается культурологический подход с тонким чутьем к поэтическому слову. Эту книгу можно назвать антологией белорусской поэзии.

Как бывший работник МТЗ на музыку композитора Игоря Лученка написал в 1984 году слова песни «Марш тракторостроителей», посвятив её выпуску 2000000-го трактора «Беларусь».

Библиография 
 Близкие звезды: Первая книга стихов и поэма. — Москва: Молодая гвардия, 1960. — 104 с.
 Едет лес: Стихи / Ил.: К. Савкевич. — Минск: Госиздат БССР, 1961. — 32 с.
 Как Дед Мороз для зайчат построил мост: Стихи / Ил.: А. Волков. — Минск: Госиздат БССР, 1963. — 12 с.
 Косая сажень: Стихи. — Минск : Беларусь, 1964. — 79 с.
 Как звери к зиме готовятся / Рис. Е. Кулика. — Минск: Беларусь, 1966. — 31 с.
 Сказки с присказками / Ил.: Н. Поплавская. — Минск: Беларусь, 1968. — 47 с.
 Матрешкины сказки / Рис. Н. Счастной. — Минск: Беларусь, 1968. — 46 с.
 Веселые небылички: Стихи / Ил.: В. Боровко. — Минск: Беларусь, 1970. — 22 с.
 Среда: Стихи / Ил.: Б. Заборов. — Минск: Мастац. лiт., 1972. — 79 с.
 Ванька-Встанька: Стихи / Ил.: Б. Калаушин. — Москва: Малыш, 1973. — 20 с.
 Страна Голубого Солнца: Повесть-сказка. / Ил.: Н. Счастная. — Минск: Мастацкая лит., 1973. — 80 с.
 Вы слыхали?: Стихи и сказки / Худож. А. С. Плаксин. — Москва: Советская Россия, 1975. — с.
 Праздник света: Лирика. — Москва: Молодая гвардия, 1976. — 78 с.
 Грамота лет: Лирика / Иван Бурсов. — Минск : Мастац. лiт., 1977. — 302 с.
 Сказки, полные чудес / Худож. Н. Счастная. — Минск Мастац. лiт., 1979. — 79 с.
 Горсть: Стихи / Ил.: М. Бишофс. — Москва: Молодая гвардия, 1970. — 86 с.
 Девяносто пять ежей: Сказки и стихи. / Худож. Н. Байрачный. — Минск: Юнацтва, 1982. — 239 с.
 Сказки, полные чудес: Для детей / Пер. с рус. П. Стефанович. — Минск: Юнацтва, 1982. — 79 с.
 Уста: Стихи и поэмы / Иван Бурсов. — Минск : Мастац. лiт., 1984. — 63 с.;
 Слон купил велосипед: Стихи, сказки, небылицы. / Пер. с рус. Р. Бородулин. — Минск: Юнацтва, 1984. — 135 с.
 На золотом крыльце сидели: Стихи и сказки/ С белорус. пер., пересказал, присочинил Иван Бурсов; Худож. В. П. Савич. — Минск : Юнацтва, 1985. — 207 с.
 Круг: Стихи и поэма. — Москва: Молодая гвардия, 1986. — 126 с.
 Колесо обозрения: Стихи, поэмы. — Минск: Мастац. лiт., 1988. — 285 с.
 Мы — друзья: Фоторассказ / А. Становов, И. Бурсов; Фото А. Становова. — Москва: Малыш, 1976. — 18 с.
 Летучая корова / Худож. М. Волкова. — Москва: Московские учебники, 2010. — 139 с.
 Ванька-Встанька: стихи / Рис. Б. Калаушина. — Москва; Санкт-Петербург: Речь, 2015. — 23 с.

Примечания

Источники 
 Иван Терентьевич Бурсов // Новая Россия: мир литературы : энциклопедический словарь-справочник в двух томах, Том 1. / Сергей Чупринин. — Вагриус, 2003.- 831 с. — стр. 223
 Иван Терентьевич Бурсов // Белорусская энциклопедия в 18 томах, том 3, 1996
  Не стало Ивана Терентьевича Бурсова. Он месяца не дожил до своих девяноста двух // Литературная газета, № 47 (6714) за 20 ноября 2019
 Ушел из жизни поэт, прозаик, переводчик белорусской поэзии на русский язык Иван Терентьевич Бурсов
  Переводы Ивана Бурсова // Лаборатория фантастики

Детские писатели СССР
Детские поэты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Члены Союза писателей СССР
Персоналии:Минский тракторный завод